Qimei () – gmina wiejska () powiatu Penghu, położonego na archipelagu Peskadorów (Penghu), wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Qimei w 2016 roku liczyła 3755 mieszkańców – 1802 kobiety i 1953 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 1364, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,75 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Peskadory